Ribeaucourt (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Ribeaucourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia